A edição de 1974/1975 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos soviéticos do Dinamo Kiev ao derrotarem, na final, os húngaros do Ferencváros por 3-0. 

Foi a primeira vez que um clube da União Soviética venceu uma competição europeia de clubes.

O representante português, o SL Benfica, chegou aos quartos-de-final, onde foi eliminado pelos holandeses do PSV Eindhoven.

Esquema 
{{Torneio 32 equipas ida volta 2|RD1=Dezesseis-avos|RD2=Oitavos-de-final|RD3=Quartos-de-final|RD4=Meias-finais|RD5=Final|time-width=130|golsi-width=25|golsv-width=25|RD1-time01= Dundee United|RD1-gols01-1=3|RD1-gols01-2=0|RD1-gols01-agg=3|RD1-time02= SC Jiul Petroşani|RD1-gols02-1=0|RD1-gols02-2=2|RD1-gols02-agg=2|RD1-time03= Bursaspor|RD1-gols03-1=4|RD1-gols03-2=0|RD1-gols03-agg=4|RD1-time04= Finn Harps FC|RD1-gols04-1=2|RD1-gols04-2=0|RD1-gols04-agg=2|RD1-time05= Eintracht Frankfurt|RD1-gols05-1=3|RD1-gols05-2=2|RD1-gols05-agg=5|RD1-time06= AS Monaco|RD1-gols06-1=0|RD1-gols06-2=2|RD1-gols06-agg=2|RD1-time07= Dinamo Kiev|RD1-gols07-1=1|RD1-gols07-2=1|RD1-gols07-agg=2|RD1-time08= CSKA Sofia|RD1-gols08-1=0|RD1-gols08-2=0|RD1-gols08-agg=0|RD1-time09= Gwardia Warszawa  (gp) |RD1-gols09-1=2|RD1-gols09-2=1|RD1-gols09-agg=3(5)|RD1-time10= Bologna FC|RD1-gols10-1=1|RD1-gols10-2=2|RD1-gols10-agg=3(3)|RD1-time11= PSV Eindhoven|RD1-gols11-1=10|RD1-gols11-2=4|RD1-gols11-agg=14|RD1-time12= Ards FC|RD1-gols12-1=0|RD1-gols12-2=1|RD1-gols12-agg=1|RD1-time13= Slavia Praga|RD1-gols13-1=1|RD1-gols13-2=0|RD1-gols13-agg=1(2)|RD1-time14= Carl Zeiss Jena  (gp) |RD1-gols14-1=0|RD1-gols14-2=1|RD1-gols14-agg=1(3)|RD1-time15= SL Benfica|RD1-gols15-1=4|RD1-gols15-2=4|RD1-gols15-agg=8|RD1-time16= Vanløse IF|RD1-gols16-1=0|RD1-gols16-2=1|RD1-gols16-agg=1|RD1-time17= Malmö FF|RD1-gols17-1=3|RD1-gols17-2=1|RD1-gols17-agg=4|RD1-time18= FC Sion|RD1-gols18-1=1|RD1-gols18-2=0|RD1-gols18-agg=1|RD1-time19= Sliema Wanderers|RD1-gols19-1=1|RD1-gols19-2=2|RD1-gols19-agg=3|RD1-time20= Lahden Reipas|RD1-gols20-1=0|RD1-gols20-2=4|RD1-gols20-agg=4|RD1-time21= Liverpool|RD1-gols21-1=11|RD1-gols21-2=1|RD1-gols21-agg=12|RD1-time22= Strømsgodset IF|RD1-gols22-1=0|RD1-gols22-2=0|RD1-gols22-agg=0|RD1-time23= Ferencváros|RD1-gols23-1=2|RD1-gols23-2=4|RD1-gols23-agg=6|RD1-time24= Cardiff City|RD1-gols24-1=0|RD1-gols24-2=1|RD1-gols24-agg=1|RD1-time25= Fram Reykjavík|RD1-gols25-1=0|RD1-gols25-2=0|RD1-gols25-agg=0|RD1-time26= Real Madrid|RD1-gols26-1=2|RD1-gols26-2=6|RD1-gols26-agg=8|RD1-time27= KSV Waregem|RD1-gols27-1=2|RD1-gols27-2=1|RD1-gols27-agg=3|RD1-time28= Áustria Viena|RD1-gols28-1=1|RD1-gols28-2=4|RD1-gols28-agg=5|RD1-time29= Avenir Beggen <small> (w/o) <small>|RD1-gols29-1=-|RD1-gols29-2=-|RD1-gols29-agg=-|RD1-time30= Enosis Neon Paralimni|RD1-gols30-1=-|RD1-gols30-2=-|RD1-gols30-agg=-|RD1-time31= PAOK Salónica|RD1-gols31-1=1|RD1-gols31-2=0|RD1-gols31-agg=1|RD1-time32= Estrela Vermelha  (a.p.) |RD1-gols32-1=0|RD1-gols32-2=2|RD1-gols32-agg=2|RD2-time01= Dundee United|RD2-gols01-1=0|RD2-gols01-2=0|RD2-gols01-agg=0|RD2-time02= Bursaspor|RD2-gols02-1=0|RD2-gols02-2=1|RD2-gols02-agg=1|RD2-time03= Eintracht Frankfurt|RD2-gols03-1=2|RD2-gols03-2=1|RD2-gols03-agg=3|RD2-time04= Dinamo Kiev|RD2-gols04-1=3|RD2-gols04-2=2|RD2-gols04-agg=5|RD2-time05= Gwardia Warszawa|RD2-gols05-1=1|RD2-gols05-2=0|RD2-gols05-agg=1|RD2-time06= PSV Eindhoven|RD2-gols06-1=5|RD2-gols06-2=3|RD2-gols06-agg=8|RD2-time07= Carl Zeiss Jena|RD2-gols07-1=1|RD2-gols07-2=0|RD2-gols07-agg=1|RD2-time08= SL Benfica  (gf) |RD2-gols08-1=1|RD2-gols08-2=0|RD2-gols08-agg=1|RD2-time09= Malmö FF|RD2-gols09-1=3|RD2-gols09-2=0|RD2-gols09-agg=3|RD2-time10= Lahden Reipas|RD2-gols10-1=1|RD2-gols10-2=0|RD2-gols10-agg=1|RD2-time11= Liverpool|RD2-gols11-1=1|RD2-gols11-2=0|RD2-gols11-agg=1|RD2-time12= Ferencváros  (gf) |RD2-gols12-1=1|RD2-gols12-2=0|RD2-gols12-agg=1|RD2-time13= Real Madrid|RD2-gols13-1=3|RD2-gols13-2=2|RD2-gols13-agg=5|RD2-time14= Áustria Viena|RD2-gols14-1=0|RD2-gols14-2=2|RD2-gols14-agg=2|RD2-time15= Avenir Beggen|RD2-gols15-1=1|RD2-gols15-2=0|RD2-gols15-agg=1|RD2-time16= Estrela Vermelha|RD2-gols16-1=6|RD2-gols16-2=5|RD2-gols16-agg=11|RD3-time01= Bursaspor|RD3-gols01-1=0|RD3-gols01-2=0|RD3-gols01-agg=0|RD3-time02= Dinamo Kiev|RD3-gols02-1=1|RD3-gols02-2=2|RD3-gols02-agg=3|RD3-time03= PSV Eindhoven|RD3-gols03-1=0|RD3-gols03-2=2|RD3-gols03-agg=2|RD3-time04= SL Benfica|RD3-gols04-1=0|RD3-gols04-2=1|RD3-gols04-agg=1|RD3-time05= Malmö FF|RD3-gols05-1=1|RD3-gols05-2=1|RD3-gols05-agg=2|RD3-time06= Ferencváros|RD3-gols06-1=3|RD3-gols06-2=1|RD3-gols06-agg=4|RD3-time07= Real Madrid|RD3-gols07-1=2|RD3-gols07-2=0|RD3-gols07-agg=2  (5) |RD3-time08= Estrela Vermelha  (gp) |RD3-gols08-1=0|RD3-gols08-2=2|RD3-gols08-agg=2  (6) |RD4-time01= Dinamo Kiev|RD4-gols01-1=1|RD4-gols01-2=2|RD4-gols01-agg=3|RD4-time02= PSV Eindhoven|RD4-gols02-1=1|RD4-gols02-2=1|RD4-gols02-agg=2|RD4-time03= Ferencváros|RD4-gols03-1=2|RD4-gols03-2=0|RD4-gols03-agg=2|RD4-time04= Estrela Vermelha|RD4-gols04-1=0|RD4-gols04-2=1|RD4-gols04-agg=1|RD5-time01= Dinamo Kiev|RD5-gols01=3|RD5-time02= Ferencváros|RD5-gols02=0'}}

 Primeira Eliminatória 1Gwardia Warszawa venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-32Carl Zeiss Jena venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 3-23Eliminatória não se disputou devido à Crise no Chipre e FC Avenir Beggen passou directamente à seguinte eliminatóriaSegunda Eliminatória 

 Quartos-de-Final 1Estrela Vermelha venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 6-5''

Meias-Finais

Final 

1974 no futebol
1975 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças